Gralewo est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Gralewo.

 dans la voïvodie de Lubusz :
 du village de Gralewo.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 du village de Gralewo.